

Patronyme 

 Baya Bouzar, artiste algérienne née en 1952,
 Dalila Dalléas Bouzar, artiste algérienne née en 1974,
 Dounia Bouzar, anthropologue française née en 1964.

Toponyme

 Bouzar, localité du Cameroun située dans la commune de Kar-Hay, dans le département du Mayo-Danay.

Patronyme algérien